Иван Алексеевич Плахтин (27 апреля 1907, Дебальцево — 19 февраля 1985, Херсон) — украинский советский прозаик, драматург, журналист.

Биография 
Родился в 1907 году в семье рабочего-железнодорожника Донецкой железной дороги. На третий день после рождения Ивана, его отец, Алексей Тимофеевич, во время дежурства трагически погиб. Семья вынуждена была жить в бедности и нужде. Учился он в греческой школе станции Келерово (ныне Донецкая область Украины). Месяцами стоял в очереди на бирже труда, чтобы получить работу. Юноша ходил на станцию, носил пассажирам чемоданы, попрошайничал. Позже работал на железной дороге — стрелочником, башмачником, кондуктором.

В 1934 окончил литературный факультет Харьковского университета. В 1936 был принят в члены Союза писателей СССР.

В 1941 году проходил свидетелем по делу Александра Введенского. В ходе допроса ложно обвинил его в нежелании эвакуироваться из Харькова и «намерении оставаться даже в случае угрозы занятия города войсками противника, как это было в период начала эвакуации».

Участник Великой Отечественной войны. На фронте писатель был спецкором армейской газеты.

После войны жил в Харькове в доме «Слово». Работал ответственным секретарëм альманаха «Харьков», в
Гослитиздате Украины, главным редактором Херсонского книжно-газетного издательства, заведующим литературной частью Херсонского областного музыкально-драматического театра.

Умер в Херсоне в 1985 году.

Творчество 
И. Плахтин — автор рассказов, повестей, романов и пьес. Первый рассказ «На бахче» (1928) написал на русском языке и отослал Максиму Горькому. Литературный дебют И. Плахтина состоялся в 1932 году, когда вышла его первая книга «Юркина идея». Писал преимущественно о жизни рабочих. После выхода первого сборника рассказов «Юркина идея», в 1933 году — напечатал сборник «На пути», «Подарок», в 1934 — «Комсомольцы», в 1938 — «Железнодорожники». В том же году писатель берется работать над повестью «Начинается новый день». В 1955 — печатает «На одной станции».

В последнем произведении «Года-дороги» писатель рассказывает историю своей жизни и жизни своих современников, историю жизни своего поколения.

Одноактная пьеса «Дайте только развернуться» получила третью премию на украинском республиканском конкурсе 1946 году. В том же году пьеса «Любовь» была отмечена поощрительной премией на Белорусском республиканском конкурсе. Пьеса «Метель» была поставлена коллективом Днепропетровского театра им. Т. Г. Шевченко.

Избранная библиография 
 Сборники рассказов
 Юркина идея / «Юркова ідея» (1932)
 На железнодорожном пути /«На колії» (1934)
 Подарок / «Подарунок» (1934)
 Железнодорожники / «Залізничники» (1938)
 Непобедимый народ / «Непереможний народ» (1941)
 Партизаны / «Партизани» (1941)
 Повести
 Люди весны / «Люди весни» (1934)
 Узел / «Вузол» (1936)
 На одной станции / «На одній станції» (1956)
 Начинался новый день / «Починався новий день» (1958)
 Тайны святого ордена / «Таємниці святого ордена» (1960)
 Солдаты ехали домой /«Солдати їхали додому» (1962)
 Ковали счастья мы ключи / «Кували щастя ми ключі» (1964)
 Очерки
 Партизаны Брянских лесов / «Партизани Брянських лісів» (1946)
 Дороги в бессмертие: страницы фронтовой тетради / «Дороги в безсмертя : сторінки фронтового зошита» (1977)
 Пьесы
 Марина / «Марина» (1946)
 Не смейте адерживать /«Не смійте затримувати» (1955)
 Метель / «Хуртовина» (1956)
 Любовь / «Любов» (1956)
 Урок любви / «Урок кохання» (1958)
 Во вражеском гнезде / «У ворожому кублі» (1960)
 Южные зори / «Зорі південні» (1966)
 Под зорями таврическими / «Під зорями таврійськими» (1979)
 Сказка про душу / «Казка про душу»

Примечания

Ссылки 
 Плахтін Іван Олексійович 

Писатели-соцреалисты
Жители дома «Слово»
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны
Члены Союза писателей СССР
Редакторы по алфавиту
Редакторы Украины
Редакторы СССР
Выпускники Харьковского университета
Культура Харькова